Bjarni Jónsson ist der Name folgender Personen: 

* Bjarni Jónsson (Mathematiker) (1920–2016), isländischer Mathematiker
 Bjarni Jónsson (Maler) (1934–2008), isländischer Maler
 Bjarni Jónsson (Fußballspieler) (* 1965), isländischer Fußballspieler
 Bjarni Jónsson (Politiker) (* 1966), isländischer Politiker